Příjmení Brendel nosí více významných osobností:

 Alfred Brendel (* 1931) – rakousko-britský klavírista, básník a autor
 Jakob Brendel (1907–1956) – německý zápasník
 Joachim Brendel (1921–1974) – německý pilot Luftwaffe během druhé světové války

Externí odkazy